Bakıxanov ist der Familienname folgender Personen:

 Abbasqulu Bakıxanov (1794–1847), aserbaidschanischer Schriftsteller, Wissenschaftler, Philosoph und Übersetzer
 Əhməd Bakıxanov (1892–1973), aserbaidschanischer Tarspieler und Musikpädagoge